La biotypométrie est un dérivé de l'anthropométrie qui s'attache à travers l'évaluation de données corporelles mesurables à regrouper les êtres humains en catégories plus ou moins homogènes ou " types ". 

La biotypométrie est utilisée par exemple dans l'œuvre de Martiny ou Sheldon

Anthropologie physique et biologique